Карвальял (порт. Carvalhal) — название нескольких районов (фрегезий) в Португалии.

 Карвальял (Абрантеш)
 Карвальял (Барселуш)
 Карвальял (Бомбаррал)
 Карвальял (Грандола)
 Карвальял (Меда)
 Карвальял (Сертан)

Персоналии 
 Карвальял, Карлуш (род. 1965) — португальский футболист и футбольный тренер.